Frans Schartau ist der Name folgender Personen:

* Frans Schartau (Politiker, 1797) (1797–1870), schwedischer Kaufmann und Politiker  
 Frans Schartau (Politiker, 1828) (1828–1881), schwedischer Gutsbesitzer und Politiker  
 Frans-Albert Schartau (1877–1943), schwedischer Sportschütze